Madas László (1920–2009) erdőmérnök
 Madas László pedagógus